Бренна — Бранібор,  місто-фортеця племені полабських слов'ян гаволян.

Бренна — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Комо

Бренна — село в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства

 Вінченцо Бренна — італійський архітектор